Themis (mythologie), een oude Griekse godheid

Hiernaar vernoemd:
 Themis (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Themis (tijdschrift), een juridisch tijdschrift
 Les Elèves de Thémis, een loge van het Grootoosten van België.

THeMIS kan verwijzen naar:
 THeMIS, een onbemand rupsvoertuig van de Estse fabrikant Milrem Robotics

THEMIS kan verwijzen naar:
 THEMIS, een NASA-project voor onderzoek naar de magnetosfeer van de Aarde